Villa Aldobrandini a Frascati
 Villa Aldobrandini a Prato
 Villa Aldobrandini a Roma